XXII за ліком міжнародний юніорський хокейний турнір, котрий проводиться в пам'ять про Івана Глінку.

Група А 

Курсивом виділені результати матчів, котрі завершилися у серії післяматчевих штрафних кидків.

Група Б

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Джерела 
 Сайт федерації хокею Канади 

2012
2012 у хокеї з шайбою
2012 у словацькому спорті